KBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tunta, Kabinda, Repubblica Democratica del Congo